Essequibo ist der traditionelle Name eines Landesteils von Guyana. Es steht auch für:

 Essequibo (Fluss), den größten Fluss in Guyana
 Essequibo (Kolonie), eine ehemalige niederländische Kolonie im Gebiet des heutigen Guyana
 Essequibo Islands-West Demerara, eine heutige Verwaltungsregion im Norden von Guyana
 Guayana Esequiba, manchmal auch Essequibo genannt, die spanische Bezeichnung einer von Venezuela beanspruchten Region, die von Guyana verwaltet und als integraler Landesteil betrachtet wird